Кулче има више значења:

 Кулче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кулче (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику